Die Liste der Fußball-Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen enthält Trainer und Trainerinnen, die in ihrer Karriere bei mindestens 100 A-Länderspielen eine oder mehrere Nationalmannschaften der Männer bzw. Frauen betreut haben. Auf die meisten Spiele kommt der 1944 geborene Bora Milutinović mit mindestens 286 Spielen. Erster „Hunderter“ war je nach Zählweise entweder der österreichische Trainer Hugo Meisl, der diese Marke am 23. März 1930 beim Spiel in Prag gegen die Tschechoslowakei oder am 7. Dezember 1932 beim Spiel gegen England erreichte oder der Schwede John Pettersson, der als Mitglied des Auswahlkomitee für die Fußballnationalmannschaft am 12. Juni 1932 zum hundertsten Mal die schwedische Mannschaft aufs Feld geschickt hat. Bisher letzter neuer 100er bei den Männern ist Paulo Bento, der am 11. November 2022 zum 100. Mal als Nationaltrainer wirkte. Bei den Frauen erreichte zuletzt der Belgier Ives Serneels am 12. November 2019 die 100er Marke. Erfolgreichster Nationaltrainer mit mehr als 100 Länderspielen ist der Argentinier Guillermo Stábile mit sechs Copa-América-Titeln.

An der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 nahmen vier Trainer teil, die zuvor bei mindestens 100 Länderspielen aktiv waren: Lars Lagerbäck mit Nigeria (in der Qualifikation war er mit Schweden gescheitert), Carlos Alberto Parreira mit Südafrika, Morten Olsen mit Dänemark und Otto Rehhagel mit Griechenland (als ältester Trainer, der je an einer WM teilnahm). Keiner konnte mit seinem Team die Vorrunde überstehen. Parreira stellte aber einen neuen Rekord auf: Er nahm zum sechsten Mal als Trainer teil und stellte den Rekord von Bora Milutinović ein, der als Erster fünf verschiedene Länder bei Weltmeisterschaften betreut hatte. Allerdings gelang ihm auch ein Negativrekord: Das von Perreira betreute Südafrika schied als erster Gastgeber in der Vorrunde einer WM aus. Parreira und Rehhagel traten nach dem Ausscheiden von ihrem Amt zurück. Auch Lagerbäcks Engagement in Nigeria endete nach der WM.

Erster Trainer, der 100-mal eine Frauen-Nationalmannschaft betreute, war Gero Bisanz, der erste Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft der Frauen, der am 25. September 1994 beim 100. Länderspiel auf der Bank saß. Seine Nachfolgerin Tina Theune-Meyer war am 11. September 2003 die erste weibliche Nationaltrainerin mit 100 Länderspielen.

Jürgen Klinsmann (Deutschland) und Didier Deschamps (Frankreich) sind die einzigen Männer, die bei mehr als 100 von der FIFA anerkannten A-Länderspielen sowohl als Spieler als auch als Trainer aktiv waren, wobei Deschamps sogar in beiden Rollen Weltmeister geworden ist. Bei den Frauen schafften dies Silvia Neid, Martina Voss-Tecklenburg (beide Deutschland) und Pia Sundhage (Schweden).

Erläuterung 
 Platz: Rang nach der Gesamtzahl der Länderspiele.
 Name: Nennt den Namen des Trainers bzw. der Trainerin. Noch aktive Nationaltrainer sind fett markiert. 
 Nationalität: Zeigt die Flagge und nennt die aktuelle bzw. letzte Nationalität des Trainers
 Geboren: Nennt das Jahr, in dem der Trainer geboren wurde.
 1. Spiel als Nationaltrainer: Nennt das Datum oder Jahr des 1. Einsatzes als Nationaltrainer.
 Letztes Spiel als Nationaltrainer: Nennt das Datum oder Jahr des letzten Einsatzes als Nationaltrainer.
 Anzahl Spiele als Nationaltrainer: Nennt die Gesamtzahl der Spiele in denen der Trainer bzw. die Trainerin als Nationaltrainer fungierte (Sortierkriterium der Tabelle). Ein „+“ hinter der Zahl deutet an, dass die Anzahl höher sein kann, da entweder die Quellenlage unsicher ist oder der Trainer bzw. die Trainerin nach der letzten Aktualisierung der Quelle noch tätig war.
 Betreute Nationalmannschaften: Nennt die betreuten A-Nationalmannschaften und ggf. den oder die Zeiträume der Betreuung bei mehreren oder unterbrochenen Betreuungen. Kursiv gedruckte Nationalmannschaften sind nicht Mitglied der FIFA. Fett gedruckte Nationalmannschaften werden aktuell betreut.
 Spiele je Nationalmannschaft: Nennt die Anzahl der Länderspiele pro betreuter Nationalmannschaft, die höchste Zahl für ein Land ist Sortierkriterium dieser Spalte. Ein „+“ hinter einer Zahl bedeutet, dass der Trainer bzw. die Trainerin für diese Nationalmannschaft noch tätig ist oder die Quellenlage unsicher ist. Fett gedruckte Zahl = höchste Anzahl bei einer einzelnen Nationalmannschaft.
 Titel: Listet die errungenen Titel (Konföderationen-Pokal, Kontinentalmeister, Olympiasieger oder Weltmeister).
 WM-/OS-Teilnahmen: Anzahl der Weltmeisterschaften und Olympischen Spiele (nur Frauennationalmannschaften) an denen er als Trainer teilnahm (Stand: 2019)

Tabelle

Männer-Nationalmannschaften

Liste der Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen mit 1 Nationalmannschaft

Liste der Nationaltrainer mit mindestens 100 Ländespielsiegen

Frauen-Nationalmannschaften

Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen bei 1 Frauen-Nationalmannschaft

Frauen- und Männer-Nationalmannschaften 
Zwei Trainer, die insgesamt mindestens 100 Länderspiele erreichten, betreuten sowohl Männer- als auch Frauen-Nationalmannschaften. Der Norweger Per-Mathias Høgmo wurde nach insgesamt 99 Länderspielen entlassen, davon zunächst 64 zwischen 1997 und 2000 als Trainer der norwegischen Frauen, mit der er 2000 die olympische Goldmedaille gewann, und 35 Spielen der norwegischen Männer zwischen 2013 und 2016.

Anmerkungen

Weblinks 
 Coaches for 100 or More International Matches (englisch, Stand: 31. März 2020, aber teilweise nicht aktuell, unvollständig und nicht bei allen korrekt, zuletzt aktualisiert am 27. August 2020)
 eu-football.info: „MANAGERS → ordered by number of matches“ (enthält nur die Spiele mit europäischen Mannschaften, wird aber unmittelbar nach den Spielen aktualisiert)
 Förbundskaptener (schwedisch)
 Bundestrainer des DFB
 Webseite des Mexikanischen Fußballverbandes (spanisch)
 Argentina National Team Archive (englisch, spanisch, Stand: 14. Juni 2016, zuletzt aktualisiert am 11. Mai 2018)
 List of all the national coaches that lead the Italian National Team and all their statistics (englisch)
 Brazilian National Team Coaches (englisch, Stand: 4. Januar 2018)
 Colombia National Team Coaches (englisch, Stand: 11. Februar 2006)
 Kuwait National Team Coaches (englisch, Stand: 8. Mai 2014)
 Saudi Arabia National Team Coaches (englisch, Stand: 8. Mai 2014)
 dbu.dk: Tidligere trænere (dänisch)
 Egyptian national team managers Since 1934 (englisch)
 A-landslagstrenere herrer (norwegisch)
 A-Landslagstrenere kvinner (norwegisch)

!
Liste (Fußballtrainer und -funktionäre)
Fußballstatistik